

Localidades
Lyon (ou Lion) — cidade francesa
Lyon (Mississippi)

Outros
Olympique Lyonnais

Desambiguação
Desambiguações de topônimos